B (o b) puede designar:

En los alfabetos 
 La letra latina B/b (nombre: be; en plural: bes).
 La letra cirílica В/в.
 La letra cirílica Ъ/ъ.
 La letra cirílica Ь/ь.
 La letra griega Β/β (nombre: beta).
 El jeroglífico egipcio B.

En física 
 B, representación del campo magnético.
 B, representación del número bariónico.
 b, representación de la unidad de superficie Barn, equivalente a 10−28m².
 B, el símbolo del belio, o sea, diez decibelios.
 B, representación del desplazamiento atómico en la difracción cristalina.

En informática 
 b, designación del bit.
 B, designación del byte.
 El lenguaje de programación B, anterior al C.

En otros ámbitos 
B; en el sistema hexadecimal y en otros sistemas con base igual o mayor a 16, equivalente del 11 del sistema decimal.
 B; en química, el símbolo del boro.
 B, eufemismo por dinero negro.
 B; en notación musical anglosajona, la nota musical si.
 B., la abreviatura de beato o beata (también escrito Bto.).
 Las vitaminas del grupo B.
 B, la película: película española de 2015 basada en el caso Bárcenas.

Enlaces externos